Bièvre, ein französischer Name des Bibers, ist ein geographischer Name im französischen Sprachraum:

Gemeinde:
 Bièvre (Belgien), Gemeinde in der Provinz Namur, Belgien

Fließgewässer:
 Bièvre (Beuvron), linker Zufluss des Beuvron nahe bei Monthou-sur-Bièvre, Département Loir-et-Cher, Region Centre-Val de Loire, Frankreich
 Bièvre (Rhône), linker Zufluss der Rhône bei Les Avenières, Département Isère, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Bièvre (Saar), auch Biber oder Biberbach, rechter Zufluss der Saar (frz. Sarre) bei Grand-Eich, Gemeinde Reding, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Bièvre (Seine), linker Zufluss der Seine in Paris, Region Île-de-France, Frankreich

Bièvre ist der Familienname folgender Personen:
 Georges de Bièvre (1747–1789), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Val de Bièvre
 Bièvres